Arianna (ital.: Ariadne) steht für folgende Opern:

 L’Arianna, Claudio Monteverdi
 Arianna (Marcello), Benedetto Marcello
 Arianna in Creta, Georg Friedrich Händel
 Arianna (Goehr), Alexander Goehr

Siehe auch:
 Ariana